Оклоп се може односити на:
 Оклоп - заштитни омотач животиња, људи и возила
Оклоп – одјећа против оружја 
  Пун оклоп против оружја 
  Посебан оклоп против оружја 
  Оклоп код животиња